Toonami est une chaîne de télévision française lancée le  et appartenant au groupe Warner Bros. Discovery France. La chaîne diffuse des dessins animés de super-héros et des animés japonais.

Histoire 
En France, Toonami a d'abord été une émission diffusé sur Cartoon Network dès 2002 les jeudis soirs dans le cadre de ce qu'on appellait alors Les Soirées Cartoon Network. Il y était diffusé des séries comme La Ligue des justiciers et Star Wars: Clone Wars.

Toonami est lancée le  sur le canal 79 de la TV d'Orange, sur le canal 211 de Numericable, le canal 131 de SFR ainsi que sur le canal 49 de Mediaserv. Sa programmation est exclusivement constituée de séries animées d'action. À la fin du mois de , la chaîne arrive sur le canal 104 de Bouygues. À partir du , la chaîne est disponible sur Free sur le canal 109.

Le , la chaîne a rejoint les autres chaines de la filiale Turner Broadcasting System France sur le bouquet Molotov TV.

La chaîne est disponible sur Canal+ depuis le , simultanément avec le lancement de la diffusion inédite de Dragon Ball Super.

Depuis le , la chaîne cède sa place à Adult Swim de 23 h à 2 h du matin.

Le , la chaîne change d'habillage et de logo, logo qui a été développé par les équipes créa internes de Warner Media en France et réalisé par le studio Wicked Pixels. Toonami se repositionne vers une cible plus adulte et les programmes sont désormais non-censurés en journée.

Identité visuelle

Slogans 
 Du  au  : La chaîne des Super-Héros.
 Depuis le  : Génération Super-Héros.

Voix Off 
 Martial Le Minoux (depuis 2023) 
 Bastien Bourlé (depuis 2023)

Adult Swim 
Adult Swim est une émission de télévision française destinée à un public adolescent et adulte, diffusée à partir du  jusqu’en fin  sur L'Énorme TV, puis sur Toonami depuis le  de 23 h à 2 heures du matin.

Programmes 
All Elite Wrestling - Les shows hebdomadaires Dynamite, les shows spéciaux ainsi que les PPV.
Rick et Morty
Archer
The Cleveland Show
Robot Chicken
The Venture Bros.
Harley Quinn
Joe Pera Talks with You
Le Frelon vert
Loiter Squad
The Eric Andre Show
Ballmastrz: 9009
Final Space
Close Enough
Mr. Pickles
Primal
Black Dynamite
Tender Touches
Black Jesus
Harvey Birdman, Attorney at Law
Aqua Teen Hunger Force
Samouraï Jack
Dragon Ball Super
My Hero Academia
Batwoman
Black Clover
Fena: Pirate Princess
young justice

Notes et références

Liens externes 

Chaîne de télévision de Turner Broadcasting System
Chaîne de télévision en français en France
Chaîne ou station de télévision fondée en 2016
Chaîne de télévision en haute définition en France